From Her to Eternity — дебютний студійний альбом австралійського рок-гурту Nick Cave and the Bad Seeds, представлений 18 червня 1984 року.

Список пісень

Позиція в чартах

Примітки 

Альбоми Nick Cave and the Bad Seeds